еПри Мехико — этап соревнования среди одноместных электрических болидов чемпионата Формулы Е, который проводится на Автодроме имени братьев Родригес, в Мехико, Мексика. Впервые этап был проведен в сезоне 2015—16.

Трасса 
Этап проводится на Автодроме имени братьев Родригес и на данный момент это единственный этап чемпионата проводящийся на гоночной трассе, а не на временной городской. Для этапа используется специальная конфигурация, отличающаяся от той, что используется в Формуле-1. Для гонок формулы E конфигурация трассы основывается на коротком овале, на котором проводятся гонки местных чемпионатов серийных автомобилей. Эта конфигурация включает знаменитый поворот Peraltada, разделенный шиканой, и секцию, проходящей по периметру стадиона.

К сезону 2016—17 шикана в первом повороте была заменена на резкий поворот на овальную часть трассы.

Трасса была серьёзно изменена для сезона 2019—20. После многочисленных аварий в узких шиканах в прошлых сезонах, организаторы стали избавляться от них. Это было сделано и здесь, так как в 2019 году произошла крупная авария с участием Нельсона Пике. Соответственно были убраны узкие шиканы, в том числе и в повороте Peraltada, и добавлен небольшой участок трассы, который занимает 10 и 11 повороты конфигурации для Формулы-1 с разворотом.

В 2021 году из-за пандемии COVID-19 автодром имени братьев Родригес не мог принимать гонки, так как там был развёрнут временный госпиталь, и этап в Мексике прошёл на Автодроме имени Мигеля Абеда, который находится примерно в 30 км от города Пуэбла.

Победители еПри Мехико

Галерея

См. также 
 ЕПри Пуэблы 2021 года

Примечания 

ЕПри Мехико